

Dans la Bible et certaines formes de droit
« Œil pour œil, dent pour dent » (Exode 21, 23-25) est un axiome de justice rétributive :

Principe
Chacun est puni en proportion du mal qu'il a fait. L'expression est aujourd'hui souvent associée à la vengeance, alors qu'il s'agissait sans doute autrefois de s'assurer que la punition ne dépasse pas le crime, avec le problème de la non prise en compte de l'intention ni du contexte.

Origine historique 
Ce principe est d'abord évoqué dans le texte juridique babylonien dit Code de Hammurabi. On le retrouve ensuite dans d'autres écrits de droit, comme par exemple en France et Belgique médiévales la « Charte-loi de Prisches » autrefois applicable dans l'ancien Hainaut. 
Cette Charte-Loi dit :
 - En vieux français :  ;
 - en latin :

Livres 
 Œil pour œil, roman de Vahé Katcha paru en 1955 ;
 Œil pour œil (Eye for Eye), roman d'Orson Scott Card paru en 1987.

Cinéma 

 Œil pour œil est un court métrage muet français d'un réalisateur anonyme avec Madeleine Guitty et Louis-Jacques Boucot sorti en 1912 ;
 Œil pour œil (The Call of the East) est un film muet américain de George Melford sorti en 1917 ;
 Œil pour œil (Big Business) est un film américain de James W. Horne et Leo McCarey sorti en 1929 ;
 Œil pour œil (Occhio per occhio) est un film franco-italien d'André Cayatte sorti en 1957 (tiré du roman de Katcha) ;
 Œil pour œil (An Eye for an Eye) est un film américain de Michael D. Moore sorti en 1966 ;
 Œil pour œil (Day of the Woman) est un film américain de Meir Zarchi sorti en 1978 ;
 Œil pour œil (Lone Wolf McQuade) est un film américain de Steve Carver sorti en 1983 ;
 Œil pour œil est l'autre titre sous lequel est connu le film On est quitte (Kosh ba kosh), film russo-germano-tadjik de Bakhtiar Khudojnazarov sorti en 1993 ;
Œil pour Œil est l'intitulé du 81 épisode de la série animée Code Lyoko sorti le 30 août 2007 ;
 Œil pour œil (Quien a hierro mata) est un film espagnol de Paco Plaza sorti en 2019.

Voir aussi

Articles connexes 
 Justice
 Justice réparatrice
 Injustice
 Erreur judiciaire
 Éthique

Liens externes

Bibliographie

Références